

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 47, w tym 9 podstawowych
 Zastawie – część miasta Bełżyce
 Zastawie – część miasta Krasnystaw
 Zastawie – część miasta Siedliszcze

Miejscowości na Ukrainie (ukr. Заставне) 
 Zastawie – wieś, obwód lwowski, rejon lubomelski
 Zastawie – wieś, obwód lwowski, rejon sokalski
 Zastawie – wieś, obwód lwowski, rejon złoczowski
 Zastawie – wieś, obwód rówieński, rejon korzecki
 Zastawie  – wieś, obwód rówieński, rejon rówieński
 Zastawie – wieś, obwód tarnopolski, rejon tarnopolski
 Zastawie – wieś, obwód wołyński, rejon iwanicki

Zobacz też 
 Dzierzkowice-Zastawie, Gorajec-Zastawie, Zastawie-Kolonia